Filip Polášek e Lukáš Rosol era os atuais campeões, mas Rosol decidiu não participar. Polášek jogou ao lado de Julian Knowle. Christopher Kas e Philipp Kohlschreiber conquistaram o título após vencerem Knowle e Polášek por 7–5, 6–4.

Cabeças de chave

  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (Primeira rodada)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (Final)

<li>  Daniele Bracciali /  Oliver Marach (Semifinais)
<li>  František Čermák /  Michal Mertiňák (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D